Ричард Лоуэлл Рубинштейн (; 8 января 1924,  — 16 мая 2021) — преподаватель религии и известный писатель еврейского сообщества США, отметившийся частично своим содействием в развитие Теологии Холокоста. Жил в Коннектикуте вместе с женой, искусствоведом Бэтти Роджерс Рубинштейн.

Образование 
Рубинштейн получил высшее образование в Иудейском институте изучения религий, учреждении в рамках традиций реформистского иудаизма. Он окончил Университет Цинциннати со степенью бакалавра гуманитарных наук. Затем он получил степень магистра еврейской литературы в Иудейской теологической семинарии США в традициях течения консервативного иудаизма и был посвящён в сан раввина данным заведением. Позже он учился в Гарвардской школе богословия и получил степень магистра Священной теологии. Далее он продолжил обучение для получения докторской степени и получил Доктора философии в Гарварде в 1960 году.

В дополнение к полученным им степеням, Рубинштейну вручили две почетные докторские степени: Доктора еврейской литературы от Иудейской теологической семинарии и Доктора гуманитарных наук от Государственного университета Гранд-Вэлли (Колорадо).

Карьера 
Вслед за посвящением в духовный сан раввина, с 1952 года Рубинштейн был раввином двух массачусетских конгрегаций и в 1956 году стал замдиректором фонда Бнай Брит Хиллел и университетским раввином в Гарварде, Редклиффском университете и Университете Уэлсли, где он проработал до 1958 года. С 1958 по 1970 год он был директором фонда Бнай Брит Хиллел и университетским раввином в Питтсбургском университете, Карнеги-Меллонском университете и Дюкенском университете. В Питтсбургском университете он давал расширенный курс лекций по французскому экзистенциализму. Рубинштейн читал лекции по религиоведению в Университете штата Флорида с 1970 по 1995 год и был профессором университета. Затем он стал Президентом Бриджпортского университета и профессором религиоведения, проработав в университете с 1995 по 1999 год.

В дополнение к преподавательской карьере, Рубинштейн был обозревателем для японской газеты и написал много книг по Холокосту, теологии, иудео-христианским отношениям, этике и политике.

Холокост и Смерть Бога 
Рубинштейн выделился в 1960-х как выдающийся писатель на тему значения и последствий Холокоста для иудаизма. Его первая книга После Освенцима взяла радикально новые теологические рубежи в иудейской мысли. Трактовка Рубинштейна основательно всколыхнула традиционное иудейское представление о Боге, особенно о Боге Завета Авраама. В завете Бог Израиля является Богом истории. Рубинштейн оспорил это, предположив, что евреи не могут более отстаивать идею всемогущества Бога в провидении истории или идею Израиля как избранного народа. В рассвете Холокоста, как он верит, евреи потеряли надежду и смысл жизни.
«Как дети Земли, мы открываем глаза на нашу судьбу. Мы потеряли любую надежду, утешение и иллюзии.»

В книге После Освенцима Рубинштейн метафорически говорит о «смерти Бога» и о том, что завет тоже умер. Он не имел в виду, что он стал сейчас атеистом или что религия более неуместна. Он постарался донести, что природа и формы религиозной сущности уже не такие, как до событий в Освенциме.

В то время как его труд был опубликован в 1966 году, движение «смерти Бога» начало зарождаться в радикальных теологических дискуссиях среди протестантских теологов, таких как Габриэль Вааньян, Пол ван Бурен, Уильям Гамильтон и Томас Альтизер. Такие теологи как Альтизер в то время полагали, что «будучи теологами „смерти Бога“ мы должны объединится с такими выдающимися иудейскими теологами, как Д-р Ричард Рубинштейн».

Во время 1960 году движение «смерти Бога» достигло значительной известности и появилось на обложке Time (журнал) 8 апреля 1966 года. Однако, его новизна как движения мысли в протестантских кругах, начала рассеиваться к началу 1970-х.

Движение Объединения 
Рубинштейн был защитником Движения Объединения и работал в его Консультативном совете, а также в совете директоров принадлежащей церкви газете Вашингтон Таймс. В 1990-х он работал президентом Бриджпортского университета, имеющего связь с Церковью Объединения. Рубинштейн сказал о Мун Сон Мёне следующее:
"Я особенно ценю посвящение Преподобного Муна борьбе против коммунизма. Своими глазами, исходя из личного опыта и личных религиозных убеждений, он понял насколько трагична политическая и социальная болезнь этого общественного устройства. Я побывал в Западном и Восточном Берлине за неделю до того, как была воздвигнута Берлинская стена в августе 1961 года и я побывал в коммунистической Польше в 1965. К сожалению, многие из моих либеральных коллег научного сообщества не понимают полную природу угрозы, как понимал Преподобный Мун. Я впечатлен изощренностью анти-коммунизма Преподобного Муна. Он понял зло коммунизма, но он также был готов встретится с коммунистическими лидерами, такими как Михаил Горбачев и Ким Ир Сеном в надежде на то, что они изменят или умерят свои взгляды. "

Другие работы 
Рубинштейн применил психоаналитическое изучение Апостола Павла в своей книге Мой брат Павел. Он также продолжил писать на темы Холокоста в своих более поздних работах, уже рассматривая свои ранние убеждения в свете каббалы.

См. также 
 Бог мертв
 Теология Холокоста
 Церковь Объединения и иудаизм

Примечания

Автобиография 
 Борьба за власть: Автобиографическая исповедь (New York: Scribner, 1974; Lanham: University Press of America, 1986).

Библиография 
 После Освенцима : Радикальная теология и современный иудаизм (Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1966)
 Нравственность и эрос (New York: McGraw-Hill, 1970)
 Мой брат Павел (New York: Harper and Row, 1972)
 Коварства истории: Массовые убийства и будущее Америки (New York: Harper and Row, 1975)
 Эпоха отсеивания: Страх и надежды в перенаселённом мире (Boston: Beacon, 1983)
 Религиозное воображение: Обучение психоанализу и иудейская теология (Lanham: University Press of America, 1985)
 Исчезающий альянс: США и будущее Европы (New York: Paragon, 1987)
 Духовные темы: Всемирное воздействие религии на современную политику (New York: Paragon, 1987)
 Политика теологии латиноамериканского освобождения (Вашингтон Институт Пресс, 1988)
 Вопрос с Освенцимом: Холокост и его наследие (Atlanta: John Knox, 1987; 2nd ed., Louisville: Westminster John Knox, 2003)
 Джихад и геноцид 2009

Мнения 
 Захария Брайтерман, " «Пособник Гитлера»?: Трагическая теология Ричарда Рубинштейна, " Современный Иудаизм, 17/1 (February 1997), pp. 75-89.
 Захария Брайтерман, (Бог) После Освенцима (Princeton: Princeton University Press, 1999).
 Иаков Джоц, Еврейский народ и Иисус Христос после Освенцима (Grand Rapids: Baker, 1981).
 Майкл Морган, Вне Освенцима: Пост-холокостные американские теории (New York: Oxford University Press, 2001).
 Бэтти Роджерс Рубинштейн и Майкл Беренбаум Что за Бог? Эссе, посвящённые Ричарду Рубинштейну (Lanham: University Press of America, 1995).

Литература

Ссылки 
 Данные о Ричарде Рубинштейне из Американо-еврейского архива (включающие биографический очерк)
 Краткая биография

Исследователи Холокоста
Персоналии по алфавиту
Еврейские богословы
Преподаватели Бриджпортского университета
Выпускники Колледжа Еврейского союза